Le fromage Applewood ou Applewood smoked cheddar est un fromage fumé de type cheddar fabriqué par la Ilchester Cheese Company dans le Somerset, Angleterre.

Description 
L' Applewood n'est pas fumé mais est traité avec une saveur artificielle de fumée. Le fromage est roulé dans le paprika ce qui lui donne sa couleur ambrée. La pâte est parfois d'une consistance molle.

Données nutritionnelles (pour 28 grammes) 
Sources sur le site www.livestrong.com

Notes et références

Liens externes 
 Ilchester Cheese consumer products homepage

Fromage anglais
Fromage au lait de vache
Somerset